De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1977 bij de mannen werden voor de 76e keer gehouden. De Argentijn Guillermo Vilas won het toernooi door in de finale de Amerikaan Brian Gottfried met 6-0, 6-3 en 6-0 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Ilie Năstase (kwartfinale)
  Adriano Panatta (kwartfinale)
  Guillermo Vilas (winnaar)
  Eddie Dibbs (tweede ronde)
  Brian Gottfried (finale)
  Raul Ramirez (halve finale)
  Harold Solomon (vierde ronde)
  Antonio Muñoz (tweede ronde)

  Wojtek Fibak (kwartfinale)
  Stan Smith (vierde ronde)
  Corrado Barazzutti (eerste ronde)
  Robert Lutz (eerste ronde)
  Jan Kodeš (vierde ronde)
  Jaime Fillol Sr. (eerste ronde)
  Balázs Taróczy (derde ronde)
  François Jauffret (tweede ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1977
Roland Garros